Comitatul Bedford, conform originalului din limba engleză, Bedford County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Bedford, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Bedford, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Bedford, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Bedford (dezambiguizare)
 Bedford (nume), nume proprii, mai ales nume de familie